Chița ist der Familienname folgender Personen:
 Alin Chița (* 1978), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Victor Chița (1931–2011), rumänischer Handballtrainer